Le sigle APEI peut faire référence à :

 association de parents d'enfants inadaptés, association locale membre de la fédération française d’associations Unapei ;
 association de parents d'élèves indépendants, l'intitulé générique de certaines associations de parents d'élèves, en France ;
 Asociación Profesional Española de Informadores de Prensa, Radio y Televisión (APEI ou APEI-PRTV), en Espagne.